Takács Katalin (1933) textiltervező, jelmeztervező
 Takács Katalin (1942) úszó
 Takács Katalin (1951) Jászai Mari-díjas színésznő